Мията () — японская фамилия. Известные носители:
 Мията, Кадзуюки (род. 1976) — японский борец-вольник и боец ММА.
 Мията, Коки (род. 1972) — японский сэйю.
 Мията, Фулвио (1977) — бразильский дзюдоист.